polana Ostrzyca (słow. Ostrica) – polana w Tatrach Zachodnich
 Ostrica – miejscowość w Bułgarii, w obwodzie Ruse
 Ostrica – miejscowość w Bułgarii, w obwodzie Smolan